Буша — село в Україні, у Ямпільському районі Вінницької області.
 Історико-культурний заповідник «Буша», Буша (заповідник) — державний заповідник, розташований у селі Буша, що в Ямпільському районі Вінницької області України.

 Б'янка Буша (серб. Bianka Buša, нар. 25 липня 1994) — сербська волейболістка, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Буша Костянтин Олександрович, Костянти́н Олекса́ндрович Бу́ша — старший сержант, Міністерство внутрішніх справ України.